Loma Alta (Honduras), een dorp in Honduras
 Loma Alta (Tarija), een plaats in de Boliviaanse provincie Tarija
 Loma Alta (Pando), een plaats in de Boliviaanse provincie Pando
 Loma Alta (Santa Cruz), een plaats in de Boliviaanse provincie Santa Cruz